Il Servizio aereo del Regio esercito nepalese, tradotto dalla lingua inglese Royal Nepal Army Air Service, è la componente aerea delle Forze armate del Nepal.

Aeromobili in uso 
Sezione aggiornata annualmente in base al World Air Force di Flightglobal del corrente anno. Tale dossier non contempla UAV, aerei da trasporto VIP ed eventuali incidenti accorsi durante l'anno della sua pubblicazione. Modifiche giornaliere o mensili che potrebbero portare a discordanze nel tipo di modelli in servizio e nel loro numero rispetto a WAF, vengono apportate in base a siti specializzati, periodici mensili e bimestrali. Tali modifiche vengono apportate onde rendere quanto più aggiornata la tabella.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Nepal
Forze armate nepalesi
Aviazione militare nepalese